Jméno a příjmení Zdeněk Folprecht má více nositelů:
 Zdeněk Folprecht (fotbalista) (* 1991) – český fotbalista
 Zdeněk Folprecht (skladatel) (1900–1961) – český hudební skladatel a dirigent